Бакош:

 Бакош — село в Береговском районе Закарпатской области Украины.
 Бакош, Марек (род. 1983) — словацкий футболист, нападающий чешской «Виктории» из Пльзени.
 Бакош, Михаэль (род. 1979) — немецкий хоккеист, защитник клуба Немецкой хоккейной лиги «Аугсбург Пантер».
 Бакош, Дьюлане (1930—1958) — венгерская рабочая, казнённая за участие в Венгерском восстании 1956 года.